W Polsce
 Gogolin – miasto 
 Gogolin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Gogolin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Gogolin – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Gogolin – część wsi Łąkie w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka
 Gogolin – gmina miejsko-wiejska
 Gogolin – dawna gromada